1 halerz czechosłowacki (1953)
 1 halerz czechosłowacki (1962)
 1 halerz czechosłowacki (1991)